Fredrik I, ty. Friedrich I., kallad "Fredrik den stridbare", ty. Friedrich der Streitbare, född 1370, död 1428, kurfurste av Sachsen från 1423. Far till Fredrik den saktmodige.

Äldste son till markgreven Fredrik den stränge av Meissen, och erhöll vid arvskiftet 1382 Osterland, Landsberg, Pleissen med flera områden. Han bistod sin onkel, borggreven Fredrik V av Nürnberg, mot de frankiska städerna och 1391 Tyska orden mot Jagiello av Polen. Fredrik anslöt sig till kung Ruprecht. Han gav även de från universitetet i Prag fördrivna lärde en fristad i det 1409 upprättade universitetet i Leipzig. När den siste askaniske hertigen av Sachsen-Wittenberg avled 1423 lyckades Fredrik den stridbare ta över Sachsen-Wittenbergs vakanta kurfurstevärdighet och blev därmed kurfurste av Sachsen.

Noter 

Huset Wettin
Födda 1370
Avlidna 1428
Män
Kurfurstar av Sachsen
Personer från Dresden
Svensk uppslagsbok
Markgrevar av Meissen